Niša Saveljić (Titogrado, atual Podgorica, 27 de março de 1970) é um ex-futebolista profissional montenegrino, defensor retirado.

Carreira 
Niša Saveljić integrou a Seleção Iugoslava de Futebol na Eurocopa de 2000.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas montenegrinos que atuaram na Seleção Iugoslava
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Naturais de Podgoritza
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Seleção Iugoslava de Futebol